Сото ла Марина има више значења:

 Општина Сото ла Марина (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сото ла Марина (Сото ла Марина, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сото ла Марина, Валентин Ресендиз (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сото ла Марина, Елеутерио Авалос М. (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сото ла Марина, Максимо Маркез Рејна (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сото ла Марина, Хосе Пиња Р. (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику